

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Hasw“ beginnt.

Hasw 



Haswe 
 Haswell, John (1812–1897), österreichischer Ingenieur und Lokomotiv-Konstrukteur
 Haswell, Robert (* 1768), US-amerikanischer Seefahrer und Pelzhändler
 Haswell, Russell (* 1970), britischer Multimedia-Künstler